Belzoni ist der Name folgender Orte:
 Belzoni (Mississippi), Stadt in Mississippi, 
 Belzoni (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten

Belzoni ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Battista Belzoni (1778–1823), italienischer Abenteurer, Ingenieur, Gewichtheber und Akrobat; Pionier der Ägyptologie
 Sarah Belzoni (1783–1870), britische Artistin, Orientreisende und Abenteuerin